Lipie (gromada w powiecie grójeckim)
 Lipie (gromada w powiecie kłobuckim)

także:
 Lipie Góry (gromada) (powiat strzelecki)